Zumbo est un patronyme et un toponyme qui peut désigner :

Patronyme 

 Gaetano Zumbo (1656-1701), sculpteur italien ;
 Dominique Zumbo (1854-1939), maître céramiste français.

Toponyme 
 Zumbo, ville du Mozambique ;
 District de Zumbo, subdivision administrative de la province de Tete au nord du Mozambique.